La Mandragola - włoska komedia z 1965 roku w reżyserii Alberta Lattuady.

Obsada 
 Rosanna Schiaffino : Lucrezia
 Philippe Leroy : Callimaco
 Jean-Claude Brialy : Ligurio
 Totò : Il Frate
 Romolo Valli : Messer Nicia
 Nilla Pizzi : La Madre
 Armando Bandini : Il servo de Ligurio
 Pia Fioretti : La francesina
 Jacques Herlin : Frate Predicatore
 Donato Castellaneta : L'Uomo-Donna
 Ugo Attanasio : Lo Stregone
 Luigi Leoni
 Renato Montalbano
 Mino Bellei : Cliente Osteria
 Walter Pinelli

Linki zewnętrzne 
 
 
 La Mandragola

Włoskie filmy z 1965 roku
Włoskie filmy komediowe